Korea Electric Power (hangul : 한국전력) ou KEPCO est un club coréen de rugby à XV détenu par Korea Electric Power Corporation.

Joueurs actuels 
 Kim Tae-hyung (hangul : 김태형) : pilier (6 sélections)
 Lee Jang-woo (hangul : 이장우) : talonneur (5 sélections)
 Choi Sung-il (hangul : 최성일) : talonneur anc. Sangmu
 Kim Dong-hwan (hangul : 김동환)
 Park Seon-gyu (hangul : 박선규) : deuxième ligne (5 sélections)
 Baek Kwang-soo (hangul : 백광수) : troisième ligne aile (26 sélections)
 Jun Jong-man (hangul : 전종만) : trois-quarts aile (18 sélections)
 Yoo Min-hyung (hangul : 유민형) : trois-quarts centre (5 sélections)
 Kim Keun-hyun (hangul : ) : arrière (8 sélections)
 Kim Se-woong (hangul : 김세웅) : trois-quarts aile

Anciens Joueurs 
 Gu Dong-choon : pilier
 Lee Kwan-hee (hangul : 이관희) : pilier
 Kim Dong-sun (hangul : 김동선) : deuxième ligne
 Kim Kwang-jae (hangul: 김광제) : deuxième ligne
 Yoo Min-suk (hangul : 유민석) : trois-quarts centre
 Cho Doo-hwan : trois-quarts centre

Voir aussi

Articles connexes 
 Équipe de Corée du Sud de rugby à XV

Liens externes 
 Site de la Korea Rugby Union

Club de rugby à XV en Corée du Sud